Muzeum Egipskie w Berlinie
 Muzeum Egipskie w Kairze
 Muzeum Egipskie w Turynie